Donji Karin, gradsko naselje Benkovca, u zadarskom zaleđu na obali zaljeva Karinskog mora
 Gornji Karin, gradsko naselje Benkovca
 Karin, rimski car, Marcus Aurelius Carinus, rimski car od 283. do lipnja 285.
 832 Karin, asteroid